Ernest Marneffe (1866-1920), peintre belge ;
 Guillaume de Marneffe (?-1137), comte d'Atrio, chevalier du Brabant, croisé aux côtés de Godefroy de Bouillon ;
 Hubert Marneffe (1901-1970), médecin et biologiste français ;
 Valérie Marneffe, personnage de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac.

 Marneffe, ancienne commune belge.